Torpa kyrka kan syfta på:
Torpa kyrka, Halland
Torpa kyrka, Småland
Torpa kyrka, Södermanland
Torpa kyrka, Östergötland

Se även
Caroli kyrka i Borås som fram till 1905 hette Torpa kyrka 
Torps kyrka